Холо́дный Ключ — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Ровненского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 56 км к северо-западу от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 38 мужчин и 43 женщины из 81 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района